Elke Fleing (* 16. November 1959 in West-Berlin) ist eine deutsche Unternehmensberaterin und Sachbuchautorin.

Sie berät Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen, ist Texterin, Online-Redakteurin, Webdesignerin und ist als Moderatorin und Seminar-Leiterin tätig. Sie lebt in Hamburg.

Leben und Beruf 

Nach dem Abitur in Hannover studierte Elke Fleing einige Semester Jura, wechselte das Fach und schloss ein Lehramtsstudium mit dem zweiten Staatsexamen ab.
Anschließend war sie 15 Jahre lang als Musikmanagerin, Musikverlegerin und Tourneeveranstalterin im eigenen Unternehmen tätig und leitete Seminare für Musiker. In dieser Zeit entstand die erste Version ihres Buchs "Live is Life - Fit fürs Musikbusiness".
In den folgenden zwei Jahren absolvierte sie eine Weiterbildung zur Webdesignerin und war ein Jahr lang als Key-Account-Managerin für eine Digitaldruckerei tätig.

Seit 2001 baut Elke Fleing wieder ein eigenes Unternehmen auf, in dem sie Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen bezüglich ihrer Positionierung und Unternehmenskommunikation berät.
Sie schreibt seit 2011 regelmäßig Artikel im Online-Magazin deutsche-startups.de.

Elke Fleing ist Mitglied im Texterinnen-Netzwerk TextTreff.

Monographien 
 Live is Life. Fit fürs Musikbusiness. Vom Newcomer zum Top-Act, Musikverlage Hans Gering 2007. ISBN 978-3-87252-350-1.
 mit Momo Evers: Hervorragend positioniert, Redline 2008. ISBN 978-3-636-01452-8.
 Luxury Gardens UK & Irland,, teNeues 2009, ISBN 978-3-83279300-5.
 Kommunikation verkaufen. Marketing, Design, Text, Business Village, 2012. ISBN 978-3-86980164-3.

Weblinks 
 
 Website und Blog von Elke Fleing
 Aktuelle Artikel von Elke Fleing bei deutsche-startups.de

Unternehmensberater
Sachbuchautor
Deutscher
Geboren 1959
Frau